Heicke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Heicke (1862–1938), Gartendirektor in Frankfurt am Main
 Hermann Heicke (1842–1921), deutscher Textilkaufmann und Politiker
 Joseph Heicke (auch: Josef Heike; 1811–1861), österreichischer Tier- und Landschaftsmaler sowie Lithograf und Aquarellist